LIC steht als Abkürzung für:

 Level Indicator/Controller, Füllstandssensor für Flüssigkeiten gem. ANSI/ISA-5.1-2009
 Life Insurance Corporation of India, indische Versicherungsgesellschaft
 Ligation-Independent Cloning, siehe Klonierung#LIC_und_SLIC
 Line Integral Convolution, Methode zur Wissenschaftlichen Visualisierung
 Listed investment company, australische Form von Investmentfonds
 Lithium-Ionen-Kondensator, ein Hybridkondensator
 Livestock Improvement Corporation, neuseeländische Landwirtschaftsgenossenschaft
 Lizenzierter Interner Code der Computer-Baureihe System i, siehe System i#Lizenzierter Interner Code
 Local Interstellar Cloud, englisch für Lokale Flocke, eine Wolke aus interstellarer Materie
 Low Income Country, siehe Bruttonationaleinkommenkategorisierung (Weltbank)
 Long Island City, Stadtviertel in New York
 Low Intensity Conflict, siehe Konflikt niedriger Intensität

Lic. steht für:

 Lizenziat, akademischer Titel

LIC